Анита Бейкер (; род. 26 января 1958, Толидо, Огайо, США) — американская соул- и джазовая певица, автор-исполнитель, лауреат 8 премий «Грэмми», обладательница 4 платиновых альбомов. Один из её альбомов возглавлял общенациональный хит-парад США Billboard 200 и 4 диска были № 1 в соул-чарте Top R&B/Hip-Hop Albums.

Биография 
Родилась 26 января 1958 года в Толедо (штат Огайо, США), но выросла в окрестностях Детройта (Мичиган), где она впервые стала слушать таких джазовых певиц, как Сара Вон, Нэнси Уилсон и Элла Фицджеральд. В 12 лет Бейкер начала петь в хоре госпел, а с 16 лет уже выступала в нескольких местных ансамблях.

Дискография 

 1983: The Songstress
 1986: Rapture (№ 1 в Top R&B/Hip-Hop Albums)
 1988: Giving You the Best That I Got (№ 1 в Billboard 200 и в Top R&B/Hip-Hop Albums)
 1990: Compositions
 1994: Rhythm of Love (№ 1 в Top R&B/Hip-Hop Albums)
 2004: My Everything (№ 1 в Top R&B/Hip-Hop Albums)
 2005: Christmas Fantasy
 2012: Only Forever
 Источники:

Награды

American Music Awards

Премия Грэмми

Другие награды 
 Анита Бейкер получила звание «Живая легенда» («Legend Award») в 2010 году на церемонии Soul Train Music Awards.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Anita Baker  on Blue Note Records
 Biography and note to fans at SoulTracks 
 Official Myspace Page 

Выпускники Центральной средней школы (Детройт)
Джазмены США
Авторы-исполнители США
Певцы и певицы в жанре соул
Исполнители Atlantic Records
Исполнители Blue Note Records
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200